Ука:

 Ука — река в Камчатском крае.
 Ука — потухший вулкан на Камчатке
 Ука — нежилой посёлок в Карагинском районе Камчатского края.
 Ука — заброшенный аэропорт рядом с посёлком Ука на Камчатке.
 Укинская губа — залив у юго-западного берега Карагинского залива Берингова моря.
 Укинское сельское поселение — муниципальное образование в Уватском районе Тюменской области. 
 Укинский увал — возвышенность на южном побережье Укинской губы.
 Ука — просторечное название представителя рода жерлянок.